Прва лига 2000/01 года — 10-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 21 июля 2000 года и завершился 27 мая 2001 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

2000/2001
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2000 году
Спорт в Словении в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001